Stöfler ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Mare Nubium, östlich des Kraters Tycho und westlich von Maurolycus.
Der Krater ist stark erodiert, sein südöstlicher Teil wird von Faraday überdeckt. Das Innere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Johannes Stöffler offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Stöfler auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)